Радовища може да се отнася за:

 Родохори със старо име Радовища, село в Населица, дем Горуша;
 Родяни със старо име Радовища, село в дем Кожани;
 Родия със старо име Радовища, село в дем Гревена.